Il singolare dell'International Women's Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Helena Suková era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Pascale Paradis.

Martina Navrátilová ha battuto in finale 6–2, 6–2 Nataša Zvereva.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

International Women's Open 1988